Отчаянные герои: Полная драмарама () — канадский мультсериал в жанре комедии, спин-офф мультсериала «Отчаянные герои». Мировая премьера мультсериал состоялась 1 сентября 2018 года, а в России — 25 ноября 2019 года.

Роли озвучивали и дублировали 

 Режиссёр дубляжа — Андрей Гриневич.

Премьеры в мире

Примечания 

Мультсериалы Канады
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы 2018 года
Total Drama